

Баєвці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Баєвці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Габрово.